Сан-Винченцо-Вале-Ровето () — коммуна в Италии, расположена в регионе Абруццо, подчиняется административному центру Л’Акуила.

Население составляет 2555 человек (на 2005 г.), плотность населения составляет 58,91 чел./км². Занимает площадь 43,37 км². Почтовый индекс — 67050. Телефонный код — 0863.

Праздник ежегодно празднуется 22 января.

Ссылки